Gabriel Marcel peut désigner :
 Gabriel Marcel (1844-1909), historien de la géographie et bibliothécaire français ;
 Gabriel Marcel (1889-1973), philosophe, dramaturge et musicien français.